Polanyi oder Polányi ist der Familienname folgender Personen:

 John C. Polanyi (* 1929), kanadischer Chemiker und Physiker
 Kari Polanyi-Levitt (* 1923), kanadische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Karl Polanyi (1886–1964), ungarischer Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftstheoretiker
 Laura Polanyi Stricker (1882–1952), ungarisch-US-amerikanische Historikerin
 Michael Polanyi (1891–1976), ungarisch-britischer Chemiker und Philosoph

Siehe auch:
 Polany
 Bell-Evans-Polanyi-Prinzip